Montón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Montón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar